Мистер Гей-Великобритания () — британский ежегодный конкурс красоты среди мужчин-геев. Мероприятие начинается с предварительного конкурсного отбора участников в региональных гей-клубах и заканчивается основным финалом, который проходит в одном месте. Конкурс поддерживает и продвигает предприниматель и филантроп Терри Джордж, которому принадлежат все права на проведение мероприятия.

История 
Сначала конкурс носил название «Мистер Агрегат» (Mr Hardware). Название было связано с появлением и широким применением мужчинами-гомосексуалами попперса. Первое мероприятие прошло в 1982 году в клубе «Heaven». Оно было показано на канале BBC, как документальный фильм «Кое-что для дам». В 1984 году название было изменено на «Мистер Гей-Великобритания».

С 2005 года, победитель «Мистер Гей-Великобритания» отправляется представлять Соединённое Королевство на конкурсе «Мистер Гей-Европа». В 2009 и 2010 годах мероприятие не проводилось. После трёхлетнего перерыва в 2011 году борьба за титул «Мистер Гей-Великобритания» возобновилась. 14 кандидатов конкурировли в первичном отборе. 10 декабря в Лидсе прошёл Большой финал, победу в котором одержал 22-летний парикмахер из Кардиффа Сэмюэл Книн.

Победители

См. также 
 Мистер Гей-Европа

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса

Примечания 

ЛГБТ-премии
Конкурсы красоты
ЛГБТ в Великобритании